Het Filipijns nationaal basketbalteam is een team van basketballers dat de Filipijnen vertegenwoordigt in internationale basketbalwedstrijden.

De Filipijnen doen al sinds 1913 mee aan wedstrijden in internationaal verband. Alle edities van de Spelen van het Verre Oosten van 1913 tot 1934, met uitzondering van die in 1921, werden gewonnen door de Filipijnen. De beste prestaties van het Filipijnse nationale basketbalteam zijn de bronzen medaille op het wereldkampioenschap basketbal 1954 en de vijfde plaats op de Olympische Zomerspelen 1936. In regionaal verband wonnen de Filipijnen zeven medailles op de Aziatische Spelen en acht medailles op het Aziatisch kampioenschap basketbal. Het huidige nationale team, bijgenaamd "Team Pilipinas" (Team Filipijnen) of "Smart Gilas Pilipinas", naar de sponsor Smart Communications, wordt gecoacht door de Serviër Rajko Toroman.

Toernooiresultaten

Externe link
 Officiële site SBP

Basketbal in de Filipijnen
Basketbal
Nationaal basketbalteam